Clarenbach bezeichnet:
 Clarenbach (Remscheid), Ort bei Remscheid, Deutschland

Clarenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Clarenbach (* 1964), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 David Clarenbach (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Max Clarenbach (1880–1952), deutscher Maler